FAGC steht für:

 Front d'Alliberament Gai de Catalunya, katalanische Vereinigung
 Grand Central Airport (Südafrika), ICAO-Code des südafrikanischen Flughafens

FAGC